

События 
 В столице Российской империи городе Санкт-Петербурге был издан первый том Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Джозуэ Кардуччи, «За творческую энергию, свежесть стиля и лирическую силу его поэтических шедевров».

Франция 
 Гонкуровская премия — Жан и Жером Таро, «Дингли, выдающийся писатель».
 Премия Фемина — Андре Корти, Gemmes et moires.

Книги 
 «Пак с Холмов» — цикл сказок Редьярда Киплинга.

Романы 
 «Золотой вулкан» — роман Жюля Верна.
 «Мать» — роман Максима Горького (первая редакция).
 «Сэр Найджел Лоринг» — роман Артура Конан Дойля.
 «В дни кометы» — утопический фантастический роман Герберта Уэллса.

Повести 
 «Белый Клык» — повесть Джека Лондона.
 «Крылья» — повесть Михаила Кузмина.
 «Под колесом» — повесть Германа Гессе.
 «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» — сказочная повесть Сельмы Лагерлёф

Малая проза 

 «Четыре миллиона» — сборник рассказов О. Генри

Пьесы 
 «Враги» — пьеса Максима Горького.
 «К звёздам» — пьеса Леонида Андреева.

Поэзия

Литературоведение

Публицистика

Энциклопедии
 Вышел первый том Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Родились 
 6 января –  Бенедикт Уоллет Вилакази, южноафриканский поэт и прозаик (умер в 1947).
 7 января — Антанас Венцлова, литовский поэт, прозаик, критик (умер в 1971).
 22 января — Роберт Ирвин Говард, американский писатель-фантаст (умер в 1936).
 7 февраля — Жан Эль Мухув Амруш, алжирский поэт, писатель, журналист (умер в 1962).
 16 октября — Дино Буццати, итальянский писатель, журналист и художник (умер в 1972).
 29 октября — Фредерик Браун, американский писатель-фантаст (умер в 1972).
 2 ноября 
 Даниил Леонидович Андреев, русский писатель и мистик (умер в 1959).
 Коралов, Эмил, болгарский писатель, поэт. Лауреат Димитровской премии (1952) (умер в 1986).

Умерли 
 17 января — Каарло Бергбум, финский прозаик, драматург (род. 1843).
 20 марта — Василе Погор, румынский поэт (род. в 1833).
 20 мая — Клара фон Глюмер, немецкая писательница, переводчица и педагог (род. 1825).
 23 мая — Генрик Ибсен, норвежский драматург (род. в 1828).
 19 марта — Коста Хетагуров, основоположник осетинской литературы, поэт, просветитель, скульптор, художник (родился в 1859).
 3 декабря — Амбро Пиетор, словацкий журналист и публицист (родился в 1843).
 9 декабря — Фердинанд Брюнетьер (), французский писатель, критик (родился в 1849).